Пол Робінсон ():

 Пол Робінсон (футболіст, листопад 1978)
 Пол Робінсон (футболіст, грудень 1978)
 Пол Робінсон (футболіст, 1979)
 Пол Робінсон (футболіст, 1982)
 Пол Робінсон (футболіст, 1984)
 Пол Робінсон (поет)